Cuchara hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
Cuchara, utensilio para tomar alimentos líquidos;

Herramienta
Cuchara (artillería), utensilio para introducir la pólvora en los cañones;
Cuchara medidora o dosificadora, empleada para medir sustancias líquidas o en polvo;
Cuchara de Casagrande, instrumento de medición utilizado en geotecnia;

Además
Cerro de la Cuchara, montaña de gran altitud en el Estado de Guerrero (México);
Cucharas (instrumento musical)Cuchara de madera, premio irónico.
En Chile la palabra cuchara se refiere al corazón.
En Venezuela, el término cuchara''' hace referencia a la vulva de la mujer, por lo que se considera soez.